Jarosława – forma femminile del nome proprio polacco Jarosław
1110 Jaroslawa – asteroide della fascia principale